Али (Алекси) А́алтонен (, 1884, Йямся, Великое княжество Финляндское — 1918, Лахти, Финляндия) — финский 
революционер, журналист, бывший поручик Русской императорской армии, глава штаба Красной гвардии в Хельсинки.

Биография 
Начал учиться в лицее Йювяскюля со 2 класса, а в 1903 году, окончил учёбу после 7 класса. В 1904 году пошёл в армию, обучался в военной школе. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов.

После участия в боях в Москве в 1905 году был арестован и разжалован в рядовые .

Работал журналистом социалистических изданий в Турку, Выборге и Котке под псевдонимом Али-Баба.

С октября 1917 года руководил Красной гвардией в Хельсинки. В начале 1918, во время гражданской войны в Финляндии, участвовал в сражении за Тампере. Позднее был арестован и отправлен в один из концлагерей, где в мае 1918 года расстрелян Хансом Кальмом — эстонским офицером из шюцкора.

Литература 
 Palmgren, Rauol: Joukkosydän. II. WSOY, 1966
 Välisalmi: Mies maailman turuilla, Tammi, 1946
 Roselius, Aapo, Teloittajien jäljillä, 2007

Родившиеся в Вазаской губернии
Коммунисты Финляндии
Революционеры Финляндии
Участники гражданской войны в Финляндии (красные)
Репрессированные в Финляндии
Революционеры Российской империи
Расстрелянные в Финляндии
Журналисты Выборга